es un personaje ficticio de la novela ligera, anime y manga de Suzumiya Haruhi no Yūutsu. Es un personaje por lo general calmado y, según Kyon, con «una sempiterna sonrisa falsa» en su cara.

Características 
Koizumi está siempre sonriendo y hablando de una manera formal y cortés. También es propenso a dar largas y detalladas explicaciones, generalmente ilustradas por gestos exagerados y en ocasiones, con palabras poéticas para explicar una situación. Itsuki ha confirmado a Kyon que su personalidad externa no es más que una imagen artificial que finge de acuerdo a la impresión que Haruhi tiene de él, y sugiere que su verdadero carácter es muy diferente, «menos agradable" a los ojos de los demás. El mantenimiento de su ocasional y siempre sonriente yo, sin embargo, es vital para mantener la mentalidad de Haruhi equilibrada. Kyon mismo piensa que él prefiere verlo sonriendo en lugar de melancólico, aunque el sentimiento le hace sentir incómodo.

De los cuatro miembros de la Brigada, Kyon es inicialmente el menos aficionado a Itsuki. A menudo se encuentra molesto con su falsa sonrisa, su conformismo, su disposición a aceptar a las actitudes indignantes de Haruhi, sus clásicas y juguetonas burlas y sus incursiones en sus diversas teorías psicológicas y filosóficas (por ejemplo, hipótesis del ombligo, el principio antrópico, la tierra de cinco minutos, etc). También se muestra desconfiado de las intenciones de Itsuki, comparándolo con Yuki Nagato, cuando se trata de descifrar sus expresiones. Sin embargo, llega finalmente a confiar en Itsuki, ya que a pesar de sus constantes protestas, es visto hablando con Itsuki con mayor frecuencia que con cualquiera de los otros miembros, pues Yuki está generalmente en silencio y Mikuru se muestra sumisa a Haruhi todo el tiempo. La afición por la especulación de Itsuki a menudo hace que se produzcan explicaciones de situaciones que afectan a la Brigada SOS, sus miembros y eventos relacionados. Irónicamente, Itsuki solo puede compartir sus teorías con Kyon y también juega con entusiasmo los diferentes tipos de juegos de mesa con él para pasar el rato, a pesar de perder el tiempo. Sin embargo, Kyon es el menos entusiasta de la Brigada SOS y las diferentes fuerzas externas al trabajo alrededor de ella, Itsuki suele explicarle los fenómenos sobrenaturales de Kyon cuando es necesario.

Aunque Itsuki fue nombrado segundo oficial al mando de Haruhi para proporcionar la Brigada un lugar para sus vacaciones o de investigación del misterio (Síndrome de isla remota, parte I), este título parece ser poco más que una formalidad, ya que, en todos los aspectos, Kyon es todavía técnicamente la mano derecha de Haruhi.

Itsuki se ve a menudo luchando contra Shinjin en diferentes «espacios cerrados» en todo el anime. En estos casos, Itsuki muestra algunas de sus habilidades esper. Sus ataques esper se denominan «Fumoffu» y «Second Raid», claras referencias a las temporadas del anime Full Metal Panic!, aunque en la novela original, los ataques carecen de nombre.

La Agencia 
Itsuki es miembro de una asociación secreta a la que se refiere simplemente a «la Agencia» (机关, Kikan?, traducido como la «Organización» en el doblaje al inglés. Los miembros de esta sociedad son seres humanos especiales conocido como espers con los que consiguió sus poderes y conocimientos especiales sobre Haruhi hace tres años. Desde entonces, han estado protegiendo activamente a la humanidad luchando contra los seres gigantes conocido como Shinjin (神人?, Divinidad) dentro de los «espacios cerrados» generados por Haruhi. Si se deja a un Shinjin sin control, el espacio cerrado en el que éste se halla terminaría por convertirse en la realidad. A menudo da su agradecimiento a Kyon por mantener a Haruhi emocionalmente estable, y, por ello, la reducción de la carga de trabajo que él y sus colegas están obligados a realizar.

A pesar de que la teoría de que Haruhi es el equivalente a dios parece universal en «la Agencia», Itsuki dice que hay muchas líneas diferentes de especulaciones acerca de Haruhi dentro de la organización. Itsuki mismo no cree en un dios único, aunque revela que tiene colegas que lo hacen. Al parecer, la mayoría de las preguntas que plantea acerca de la verdadera naturaleza de Haruhi son de naturaleza filosófica, y no representan necesariamente sus creencias personales. Itsuki también revela que la mayoría de «Los defensores» de «la Agencia» están observando a Haruhi, en lugar de hacer cualquier cosa que pudiera provocarla.

Itsuki también ha revelado que hay otras facciones que aún no han sido reveladas por Haruhi, y que «la Agencia» está a menudo en conflicto con otras facciones que respaldan a sus respectivos agentes de la Brigada SOS (por no hablar de los diversos grupos que, o bien no han hecho aún acto de presencia, o parecen ser enemigos). Por ejemplo, sospecha que Mikuru fue elegida por su facción por su belleza y por su capacidad para seducir a Kyon, a fin de controlar la dinámica de grupo dentro de la Brigada SOS, aunque más tarde Itsuki sugiere que había mentido acerca de esta sospecha.

Relaciones con otros miembros de la Brigada 
Haruhi reclutó a Itsuki para la Brigada SOS por su posición de «estudiante de intercambio misterioso», clásico en el manga. La relación de Itsuki con Haruhi hace parecer que Itsuki da por hecho y obedece cualquier idea de Haruhi, por ridícula que sea. Esto ha sido declarado por Kyon mismo, quien lo llamó de Haruhi «yes-man». Durante los acontecimientos de la novela ligera La desaparición de Haruhi Suzumiya, en el mundo alternativo creado por Yuki, donde cada uno tiene una vida normal y sin memoria de la Brigada SOS (con la excepción de Kyon), Itsuki es un estudiante de transferencia normal en la academia de élite Kōyōen (en el mundo original, ésta es una prestigiosa escuela femenina), y afirma que se le antoja Haruhi, quien es su compañero de clase. También está preocupado por el bienestar de Haruhi en la realidad normal. Podría ser debido al hecho de que los «espacios cerrados» aparecen cuando está molesta, pero también podría ser verdadera preocupación por ella, como lo había observado con «la Agencia», durante los tres años anteriores a la reunión de Haruhi con Kyon. En una época de la novela ligera, en realidad Itsuki increpó a Kyonm cuando comentó que Haruhi causa problemas a todos, incluso cuando está dormida.

Itsuki parece ser la única persona en la Brigada SOS que aprecia a Yuki, casi tanto como Kyon. Cada vez que se produce un acontecimiento extraordinario, formula sus propias teorías y trata de entrar en discusión con Yuki. Itsuki parece llevarse bien con Mikuru Asahina, sin embargo las organizaciones a las que él y Mikuru pertenecen, parecen tener ideas contradictorias sobre Haruhi. Mikuru incluso personalmente fue a la clase de Kyon con Tsuruya a pedir a Kyon no creer las teorías de Itsuki en relación con Haruhi. Itsuki también parece desconfiar de Mikuru, pues insta a Kyon a desconfiar de ella.

Fuera de todos los miembros de la Brigada SOS, Itsuki se lleva bien con Kyon la mayoría de las veces, e incluso le dice que él es un poco consciente de cómo es visto por los otros, y que posee rasgos simpáticos. Aunque Kyon se molesta con él la mayoría del tiempo, a menudo habla de sus preocupaciones con él. A veces, incluso muestra a Kyon su verdadero yo detrás de la fachada sonriente, y solo cuando Kyon le anuncia a Itsuki que es especialmente molesto o que no le importen las cosas. Itsuki constantemente trata de conseguir que Kyon se de cuenta de la importancia que él y solo él tiene para Haruhi, y ha expresado su asombro y sorpresa de que Kyon no se diera cuenta de este hecho todavía. Le dijo a Kyon que deseaba ser su amigo, durante los momentos en que su oficio se lo permitiese. Sin embargo, cuando Kyon astutamente le pregunta si realmente estará satisfecho con eso, él evita el tema.

Referencias 

Personajes de Suzumiya Haruhi no Yūutsu
Personajes de manga y anime

zh:涼宮春日系列角色列表#古泉一樹